The Best of Both Worlds — поп-песня американской певицы и актрисы Майли Сайрус, выступающей в качестве Ханны Монтаны — альтер эго Майли Стюарт, главной героини сериала «Ханна Монтана». Это заглавная песня телесериала «Ханна Монтана».

История 

Песня была выпущена в качестве сингла из саундтрека телесериала Ханна Монтана 28 марта 2006 года. «The Best of Both Worlds» является музыкальной темой для телесериала, а в третьем сезоне используется в качестве темы концертная версия.Песня была выпущена на живом альбоме: «Hannah Montana & Miley Cyrus: Best of Both Worlds Concert»(2008), на сборнике песен из сериала «Hannah Montana: The Movie soundtrack» (2009).Также есть караоке-версия,включенная в «Karaoke Series» (2008)

Информация 
Песня написана в стиле поп-рока. Это зеркало живущей двойной жизнью главной героини Майли Стюарт.С выпуском этой песни Сайрус вошла в музыкальную индустрию.
«Best of Both Worlds»-это подростковая песня в стиле поп.В песне используются используются сильные электрические гитары, синтезаторы и бэк-вокал. На песню повлияли танцы, рок и кантри-музыка. Песня исполняется с умеренно быстрым темпом 130 ударов в минуту. Сайрус в тональности вокала охватывает мажор от A3 до D5. Песня исполнена в следующей прогрессии аккорда — C5-G5-D5-F5. Песня длится 2:54.

Успех песни 
Песня получила некоторые критические отзывы. Отмечали, что песня была написана хорошо, но концепция была «странной». «Best of Both World» достиг 92 ступени на Billboard Hot 100, и достиг среднего коммерческого успеха на международном уровне. Песня достигла самого высокого международного положения в ирландской Singles Chart, под номером семнадцать. Рекламный клип на песню был взят из записи концертного выступления. Сайрус исполняла песню в нескольких местах, в том числе при разогреве у группы Cheetah Girls на туре «The Party’s Just Begun Tour» и при закрытии своего первого концертного тура хэдлайнером под своим именем. При исполнении Сайрус песни на Best of Both Worlds Tour она сама призналась, что сделала это по характеру Ханны Монтаны.

Список композиций 

 US/EU Digital Single
"The Best of Both Worlds" - 2:54

 US/EU CD Single
"The Best of Both Worlds" - 2:54
"If We Were a Movie" - 3:03

 FR CD Single
"Le Meilleur des Deux" (French Version by Sarah) - 2:54
"The Best of Both Worlds" (Instrumental) - 2:54
"The Best of Both Worlds" (Original Version) - 2:54

 UK EP Digital Download
"The Best of Both Worlds" - 2:54
"If We Were a Movie" - 3:03
"The Best of Both Worlds" (Daniel Canary Remix) - 2:36

Чарты

Кавер-версии 
Первая победительница французского шоу «Голос. Дети» Карла выпустила французской версию этой песни («Le meilleur des 2») в 2017 году как свой дебютный сингл.

Примечания

Ссылки 
  The official website of Hannah Montana
  «The Best of Both Worlds» lyrics on MTV

Синглы 2006 года
Данс-поп-песни
Ханна Монтана
Песни Майли Сайрус
Песни Ханны Монтаны